Fritz Walter est le nom de plusieurs personnalités :
 Fritz Walter (1896–1977), homme politique ;
 Fritz Walter (1920-2002), footballeur allemand ;
 Fritz Walter (1960-), footballeur allemand.